El término Bluey puede referirse a:

 Bluey, serie de animación infantil australiana de 2018;
 Bluey, el perro más longevo del mundo (1910-1939);
 Jean-Paul "Bluey" Maunick, músico británico.